Oleg Olegovics Pavlov,  (Moszkva, 1970. március 16. – Moszkva, 2018. október 7.) orosz író.

Művei 
 Степная книга (1998)
 Казённая сказка (1999)
 Повести последних дней (2001)
 Русский человек в XX веке (2003)
 Антикритика (2005)
 В безбожных переулках (2007)
 Степная книга (2008)
 Асистолия (2010)
 Гефсиманское время (2011)
 Дневник больничного охранника (2012)
 Казённая сказка (2012)
 Дело Матюшина (2013)
 Карагандинские девятины, или Повесть последних дней (2013)

Magyarul 
Orosz trilógia; ford. Goretity József; Magvető, Bp., 2013

Jegyzetek 

 

1970-ben született személyek
2018-ban elhunyt személyek
Orosz írók
Moszkvaiak